Esparron puede referirse a: 

 Esparron, comuna de Altos Alpes.
 Esparron, comuna de Alto Garona.
 Esparron, comuna de Var.